Dušan Pašek, slovaški hokejist, * 7. september 1960, Bratislava, Slovaška, † 25. marec 1998, Bratislava.

Pašek je v češkoslovaški ligi igral za kluba Slovan Bratislava, s katerim je v sezoni 1978/79 osvojil naslov državnega prvaka, in Dukla Jihlava. Leta 1982 je bil kot 81. izbran na NHL naboru s strani kluba Minnesota North Stars, za katerega je zaigral v sezoni 1988/89. V drugem delu kariere je igral še za klube HC Lugano in HC Ambrì-Piotta v švicarski ligi, A&O Asiago in SHC Fassa v italijanski ligi ter KalPa Kuopio v finski ligi.

Za češkoslovaško reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje, ter petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene zlate, dveh srebrnih in ene bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 196 tekem, dosegel pa 69 golov.

Leta 2007 je bil sprejet v Slovaški hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 77/78
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 78/79
|
| 36
| 9
| 12
| 21
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 79/80
|
| 40
| 18
| 1
| 19
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 80/81
|
| 34
| 22
| 10
| 32
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 82
|
| 6
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška 2. liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 82
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška 2. liga
| 82/83
|
| 43
| 23
| 23
| 46
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 83/84
|
| 40
| 28
| 19
| 47
|
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 84
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 85
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 84/85
|
| 40
| 23
| 14
| 37
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 10
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češkoslovaška liga
| 85/86
|
| 45
| 13
| 11
| 24
|
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 86/87
|
| 38
| 21
| 29
| 50
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 10
| 6
| 2
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 87/88
|
| 40
| 19
| 18
| 37
|
| 81
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 6
| 5
| 11
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Minnesota North Stars
| NHL
| 88/89
|
| 48
| 4
| 10
| 14
| -8
| 30
|
| 2
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Kalamazoo Wings
| IHL
| 89/90
|
| 20
| 10
| 14
| 24
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 89/90
|
| 9
| 10
| 11
| 21
|
| 24
|
| 4
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|-
| Slovan Bratislava
| Češkoslovaška liga
| 90/91
|
| 11
| 11
| 5
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| A&O Asiago
| Italijanska liga
| 90/91
|
| 34
| 35
| 41
| 76
|
| 22
|
| 3
| 5
| 1
| 6
|
| 0
|-
| HC Ambrì-Piotta
| Švicarska liga
| 90/91
|
| 1
| 2
| 1
| 3
|
| 2
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 6
|-
| SHC Fassa
| Alpska liga
| 91/92
|
| 18
| 19
| 22
| 41
|
| 45
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 91/92
|
| 17
| 15
| 25
| 40
|
| 12
|
| 8
| 7
| 8
| 15
|
| 10
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 92/93
|
| 10
| 2
| 4
| 6
| -11
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 627
| bgcolor="#7FFF00" | 325
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | 625
| bgcolor="#7FFF00" | -19
| bgcolor="#7FFF00" | 691
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovaških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovaški hokejisti
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Češkoslovaško
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Minnesota North Stars)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1982
Hokejisti HC Slovan Bratislava
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti Minnesota North Stars
Hokejisti Kalamazoo Wings
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti A&O Asiago
Hokejisti HC Ambrì-Piotta
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti KalPa Kuopio
Športniki, ki so storili samomor
Sprejeti v Slovaški hokejski hram slavnih